Серге́ев () — русская фамилия, образованная от имени Сергей. Известна с XVII века как дворянская фамилия Курской губернии. В Списке общерусских фамилий занимает 43-е место. Известные носители:

Сергеев

А 
 
 
 
 
 
 Сергеев, Аркадий Михайлович (род. 1986) — российский фигурист, выступающий в танцах на льду.
 Сергеев, Армен Глебович (род. 1949) — советский и российский математик.

Б

В 
 
 Сергеев, Валентин Михайлович (1925—2012) — советский государственный деятель.

Г 
 Сергеев, Гаврило Сергеевич (1765—1816) — русский живописец и военный топограф.
 
 Сергеев, Глеб Борисович (род. 1928) — российский химик.

Д

Е

И 
 
 
 
 Сергеев, Иродион (вторая половина XVII века — ?) — новгородский иконописец.

К 
 
 Сергеев, Кузьма Сергеевич (Кузьма Турхан; 1915—1988) — чувашский советский прозаик и переводчик.

Л 
 Сергеев, Лев Александрович (1906—1994) — советский разведчик.

М 
 
 Сергеев, Марк Давидович (1926—1997) — советский писатель-фантаст, поэт и библиофил, детский прозаик, редактор.

Н

О

П

Р 
 Сергеев, Ростислав Александрович (1926—2018) — советский дипломат.
 Сергеев, Руслан Ратмирович (род. 1954) — российский и израильский дизайнер, скульптор, художник и керамист.

С 
 
 Сергеев, Станислав Викторович (1937—2020) — российский журналист.

Ф 
 Сергеев, Феофан Сергеевич (1906—1978) — советский архитектор.
 
 Сергеев, Филимон Иванович (1941—2021) — российский и советский актёр театра, кино и эстрады, писатель и поэт.

Ю

Я 
 Сергеев, Яков Тихонович (1866—?) — российский военачальник, генерал-майор.
 Сергеев, Ярослав Дмитриевич (1963) — российский математик, профессор Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского, доктор физико-математических наук.



Двойные фамилии 
 Сергеев-Ценский, Сергей Николаевич (1875—1958) — русский и советский писатель.

Псевдоним 
 Аист Сергеев — псевдоним российского писателя Дениса Осокина.

См. также 
 
 
  — коллекция Н. Г. Сергеева, с 1969 — в библиотеке Гарвардского университета (США).
 Сергеевы — дворянский род.

Примечания